Hartvig Nissen ist der Name folgender Personen:

* Hartvig Nissen (Pädagoge, 1815) (1815–1874), norwegischer Pädagoge und Schulreformer
 Hartvig Nissen (Pädagoge, 1855) (1855–1924), norwegischer Sportpädagoge